Ла Мендез има више значења:

 Ла Мендез (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мендез (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику